Алябьева — женская форма русской фамилии , и топоним.

 Известные носители 
 Алябьева, Анна Розматовна (род. 1993) — казахстанская спортсменка (художественная гимнастика).
 Алябьева, Людмила Анатольевна — российский филолог, культуролог и редактор.
 Алябьева, Мария Пахомовна (1923—2007) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда. Топоним 
 Алябьева — деревня, Октябрьский район, Курская область, Россия.